Száműzetés - a büntetés-végrehajtás egyik módja
 Száműzetés - ókori kínai elégia, Csü Jüan fő műve
 Száműzetés (Exils), 2004-es francia-japán film, rendező Tony Gatlif, főszereplők Romain Duris, Lubna Azabal
 Száműzetés (Exile), 2011-es tévé-minisorozat, rendezte John Alexander, főszereplők John Simm, Jim Broadbent